Huit comtés portent le nom de comté de Kent (). La plupart sont nommés d'après le Kent, ancien royaume, puis comté d'Angleterre :

Comté de Kent, en Australie-Occidentale (Shire of Kent).

Comté de Kent, au Nouveau-Brunswick.
 Comté de Kent, dans la province de l'Ontario, supprimé en 1998 et incorporé dans la ville de Chatham-Kent.

Comté de Kent, dans l'État du Delaware.
 Comté de Kent, dans l'État du Maryland.
 Comté de Kent, dans l'État du Michigan.
 Comté de Kent, dans l'État de Rhode Island.
 Comté de Kent, dans l'État du Texas.

Royaume-Uni 
 Comté de Kent, au sud-est de Londres.